Akira Narahashi (Chiba, 26 de novembro de 1971) é um ex-futebolista profissional japonês, defensor, atuou por Shonan Bellmare e Kashima Antlers.

Carreira 
Akira Narahashi se profissionalizou no  Fujita Bellamre.

Seleção 
Akira Narahashi integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Shonan Bellmare
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003